En voïvodie de Silésie :
 Kostkowice, une localité de la gmina de Dębowiec, dans le powiat de Cieszyn.
 Kostkowice, une localité de la gmina de Kroczyce, dans le powiat de Zawiercie.